Schattierung steht für:

 eine Darstellungstechnik in der bildenden Kunst, siehe Schattenwirkung
 eine Darstellungstechnik in der Computergrafik, das Shading
 im Hochdruck das auf der Rückseite einer Drucksache sichtbare Relief des abgedruckten Druckstocks, siehe Hochdruckverfahren #Merkmale

Siehe auch:
 Schatten  – ein Überblick
 Abschattung (Be-, Verschattung)